Berezan (en ucraïnès i en rus Березань) és una ciutat de la província de Kíev, a Ucraïna.

Població

Referències 

Ciutats d'Ucraïna